Debaryella är ett släkte av svampar. Debaryella ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Debaryella